Фінал чемпіонату світу з футболу 2002 відбувся 30 червня 2002 року на «Міжнародному стадіоні», в Йокогамі. Бразилія перемогла Німеччину з рахунком 2–0.

Шлях до фіналу

Німеччина

Бразилія

Деталі матчу

Джерела 
 Germany - Brazil  

2002
Чемпіонат світу з футболу 2002
Матчі збірної Бразилії з футболу
Матчі збірної Німеччини з футболу
Події 30 червня
Червень 2002
Спортивні змагання у Йокогамі